Trivignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Trivignano Udinese, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine, 
 Trivignano (ort i Italien), Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Italienförgreningar